

Patronymes 
Grigoriev (masculin ; ) ou Grigorieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexander Grigoriev (1992-), coureur cycliste russe.
 Anton Grigoriev (1985-) footballeur russe.
 Apollon Grigoriev (1822-1864), poète russe.
 Boris Dmitrievitch Grigoriev (1886-1939), artiste peintre russe.
 Boris Alexeïevitch Grigoriev (1935-2012), réalisateur et acteur russe.
 Iekaterina Grigorieva (1974-), athlète russe.
 Ioulia Grigorieva (1986-), joueuse de volley-ball russe.
 Lidia Grigorieva (1974-), athlète russe.
 Mikhaïl Grigoriev (1991-), joueur de hockey sur glace russe.
 Nikifor Grigoriev (1884-1919), officier de l’armée impériale russe.
 Nikolaï Grigoriev (1895-1938), joueur d'échecs russe.
 Oleg Grigoriev (1937-) boxeur russe.
 Oleg Grigoriev (1943-1992), poète russe.
 Semion Grigoriev (1960-), diplomate russe.
 Sergey Grigoryev (1992), athlète kazakh.
 Sergueï Grigoriev, 1896-1975, architecte.
 Sergueï Grigoriev (1910-1988), artiste peintre ukrainien.
Tamara Grigorieva (1918-2010), danseuse et professeure de ballet
 Tatiana Grigorieva (1975-), athlète russe.

Patronyme russe